József Tóth er navnet på:

 József Tóth (fodboldspiller, født 1929) - ungarsk fodboldspiller, deltog i VM 1954
 József Tóth (fodboldspiller, født 1951) - ungarsk fodboldspiller, deltog i VM 1978 og 1982